Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Wenshan 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Rika Fujiwara che hanno battuto in finale Chen Liang e Ran Tian 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (Campionesse)
 Wan-Ting Liu /  Sheng-Nan Sun (primo turno)

 Jing-Jing Lu /  Yi-Fan Xu (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Wenshan 2011